A hártya eredetileg a pergamen magyar elnevezése. Vékonysága miatt a vékony rétegből álló dolgok összefoglaló nevévé vált.

Például:
 Pergamen – bőrből készült írófelület
 Membranofon hangszerek – feszes felület rezgését kihasználó hangszercsalád (például Dob)
 Szappanbuborék – gömb alakú hártya
 Ablaküveg-fólia – a fóliákat gyakran nevezik hártyának
 Hashártya – vékony kötőszövet-réteg
 Hártya – a kötőszövetek egy típusa, néha elcsontosodhat
 Ozmózis – félig áteresztő felületek kémiai jellemzője

Lásd még:
 Membrán (egyértelműsítő lap)